Almosmühle steht für:

 Almosmühle (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen im Landkreis Cham des Regierungsbezirks Oberpfalz im Freistaat Bayern
 Almosmühle (Walting), Einöde um eine ehemalige Getreidemühle im Altmühltal in der Gemeinde Walting (Landkreis Eichstätt)